Långgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Långgrund, Vörå, Österbotten,  (1 ha)
 Långgrund, Malax, Österbotten,  (30 ha)
 Långgrund, del av Grytskäret, Närpes, Österbotten,  (8,1 km²)
 Långgrund (vid Nedsjö, Kristinestad), Österbotten,  (30 ha)
 Långgrund (vid Solax, Kristinestad), Österbotten, 
 Långgrund (norr om Skaftung, Kristinestad),Österbotten,   (13 ha)
 Långgrund, Björneborg, Satakunta,  (4 ha)
 Långgrund (Vårdö, Åland),  (2 ha)
 Långgrund, Nagu, Åboland,  (1 ha)
 Långgrund, Korpo, Åboland,  (0 ha)
 Långgrund, Ingå, Åboland,  (4 ha)
 Långgrund (söder om Porkala udd, Kyrkslätt), Nyland,  (2 ha)
 Långgrund (sydöst om Porkala udd, Kyrkslätt), Nyland,  (2 ha)

Se även
Långgrundet
Långgrunden
Stora Långgrund
Lilla Långgrund
Ådholms Långgrund
Långgrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar